Ghost Lake (englisch für „Geister-See“) bezeichnet folgende Seen:

in Kanada:
 Ghost Lake (Bow River), Stausee am Bow River in Alberta
 mehrere Seen in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 künstlicher See im Warren County in New Jersey
 See im Carbon County in Montana
 mehrere Seen in Wisconsin

Ghost Lake bezeichnet folgende Orte:
 Ghost Lake (Summer Village in Alberta), Sommerhaussiedlung in Alberta